Сулфитите са химически съединения, които съдържат сулфитен йон SO32−. Те често се използват за консерванти във вина (за да предотвратят повреждането и окислението им), сушени плодове и сушени картофени продукти.

Сулфитите са естествена съставка в почти всички вина. В САЩ тези от тях, които са бутилирани след средата на 1987 г. задължително трябва да имат етикет, посочващ, че съдържат сулфити, ако съдържат повече от 10 милионни части. В ЕС еквивалентен закон влиза в сила на 10 ноември 2005 г.  Екологичните вина не са задължително без сулфити. Повечето бири вече не съдържат сулфити. Въпреки че скаридите понякога се обработват със сулфити на рибарските кораби, това може и да не е посочено на етикета. През 1985 г. федералното правителство на САЩ забранява добавянето на сулфити към повечето пресни плодове и зеленчуци, въпреки че пряснонарязаните картофи и сушените плодове правят изключение.

Опасности за здравето 
Някои хора са алергични към сулфити и може да имат затруднения с дишането минути, след като са погълнали храна, съдържаща сулфити. Астматиците и хората с алергия към аспирин са с повишен риск от реакция на сулфити. Реакцията може да бъде фатална и изисква незабавно лечение в спешно отделение и може да включва кихане, подуване на гърлото и обрив. Алергичните към сулфити трябва да избягват продукти, които биха могли да ги съдържат.

Виж също анафилаксия.

Химични свойства 
SO32− е многоатомен йон, в който повече от един атом са свързани, за да образуват зареден обект, който най-често се разглежда като заредена молекула. С32− е също оксоанион – многоатомен йон, съдържащ един или повече атома кислород.

Оксоанионни сулфиди 
 SO52− персулфатен йон
 SO42− сулфатен йон
 SO32− сулфитен йон
 SO22− хипосулфитен йон

Бележки